

Sigle
 SAK – sigla del Salzburger Athletiksport-Klub 1914, società sportiva austriaca

Codici
 SAK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Skagafjörður (comune) (Islanda)